Апрелевка — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Апрелевка — город в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Апрелевка — село в Джанкойском районе Крыма.
 Апрелевка — село в Калининградской области.

Украина 
 Апрелевка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.

Другое 
 Городское поселение Апрелевка — муниципальное образование в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Апрелевка — станция Киевского направления Московской железной дороги в городе Апрелевка
 ТЧ-20 Апрелевка — моторвагонное депо Киевского направления Московской железной дороги в городе Апрелевка

См. также 
 Апрелев
 Апрельский